Амплей Ананьевич (Афанасьевич) Унтилье (1781—1828) — генерал-майор, начальник артиллерии Отдельного Кавказского корпуса.

Биография 
Из дворян, возможно молдавских шляхтичей. Сын поручика Анания Николаевича Унтилий. Отец служил канцеляристом при штабе Суворова в Астрахани. В 1781 году по собственному прошению он уволился со службы в чине прапорщика, а через 10 лет в 1790 году уже в чине поручика отличился при взятии Измаила. В 1804 году Ананий Николаевич владел наделом земли в Ольвиопольском уезде.

Амплей (Алиглей) получил образование во 2-м кадетском корпусе, из которого выпущен 31 декабря 1800 года подпоручиком в 3-й артиллерийский полк. 25 февраля 1801 года переведён в 1-й артиллерийский батальон, но в том же году отставлен от службы с определением к статским делам.

В 1804 году Унтилье снова был принят на военную службу в понтонный полк с чином штабс-капитана и в следующем году в рядах 7-й артиллерийской бригады принял участие в походе против французов в Австрии. В 1806—1807 годах совершил поход против французов в Восточной Пруссии и был произведён в капитаны. В 1808—1809 годах Унтилье, переведённый в 21-ю артиллерийскую бригаду, сражался в Финляндии против шведов и находился при занятии Аландских островов, в 1809 году произведён в майоры и в 1810 году — в подполковники.

В Отечественную войну 1812 года он состоял в Рижском гарнизоне, отличился при изгнании французов из Фридрихштадта, а в кампании 1813 года в Германии за отличие при осаде Данцига заслужил орден св. Владимира 4-й степени с бантом.

С 1814 года служил в 6-й артиллерийской бригаде, где командовал лёгкой ротой № 3. В 1816 году получил чин полковника, 3 сентября 1819 года переведён на должность командира 17-й артиллерийской бригады (в 1820 году эта бригада была переименована в 5-ю).

Произведённый в 1826 году в генерал-майоры Унтилье был назначен начальником артиллерии Отдельного Кавказского корпуса. Сразу же ему пришлось принять участие в кампании против Персии в Закавказье. 29 октября 1827 года Унтилье был награждён орденом св. Георгия 3-й степени (№ 401 по кавалерским спискам)

За взятие Сардар-Абада 12 февраля 1828 года был удостоен ордена св. Анны 1-й степени.

Скончался Унтилье в 1828 году.

Среди прочих наград Унтилье имел орден св. Георгия 4-й степени, пожалованный ему 26 ноября 1826 года за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах (№ 3886 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

Примечания

Источники 
 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. IX. — С. XXIX.
 Юдин П. А.В. Суворов. По его письмам и распоряжениям.
 Орлов Н.А. Штурм Измаила Суворовым в 1790 году.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 621 ISBN 978-5-9524-4167-5
 Зубов П. Подвиги русских воинов в странах Кавказских с 1800 по 1834 годы. Т. 2, ч. 4. — СПб., 1836. — С. 262
 Потто В. А. Кавказская война. Т. 3. — Ставрополь, 1993. — ISBN 5-86722-110-5
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — М., 2004. — С. 150. — ISBN 5-89577-059-2

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Участники Русско-персидской войны 1826—1828
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Выпускники Второго кадетского корпуса
Артиллеристы Российской империи